La Chouette hulotte (Strix aluco) fait partie des rapaces nocturnes ;
 elle est l’emblème du magazine français La Hulotte.
 La Hulotte ou Triphène hulotte (Noctua comes) est un lépidoptère nocturne (« papillon de nuit »).